Мачковац може бити:

 Мачковац (Крушевац), насеље града Крушевца, Република Србија
 Мачковац (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија, Република Србија
 Мачковац (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Мачковац (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Мачковац (Фоча-Устиколина), насеље у општини Фоча-Устиколина, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Мачковац (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Мачковац (Воћин), насеље у општини Воћин, Република Хрватска
 Мачковац (Врбје), насеље у општини Врбје, Република Хрватска

Види још 
 Мачка